Гуцан — фамилия. Известные носители:

 Гуцан, Александр Владимирович (род. 1960) — полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе с 2018 года, заместитель Генерального прокурора России (2007—2018).
 Гуцан, Наталья Фёдоровна (род. 1965) — председатель Уставного суда Санкт-Петербурга с 2007 года, жена А. В. Гуцана.